Парламентские выборы в Чехии:
 Парламентские выборы в Чехии (1996)
 Парламентские выборы в Чехии (1998) 
 Парламентские выборы в Чехии (2002) 
 Парламентские выборы в Чехии (2006) 
 Парламентские выборы в Чехии (2010) 
 Парламентские выборы в Чехии (2013)
 Парламентские выборы в Чехии (2017)
 Парламентские выборы в Чехии (2021)